Перезвозное:

 Перевозное — упразднённый посёлок, Ленинградская область.
 Перевозное — село Перевозная с 2002 по 2011, Приморский край, Хасанский район.
 Перевозное — село, Удмуртия, Воткинский район.
 Перевозное — аал, Хакасия, Аскизский район.

См. также 
 Перевозная

Примечания